Invertor, anglicky též inverter („měnič“) může označovat:

 měnič – elektrické zařízení měnící parametry elektrického proudu, např. mění stejnosměrný proud na střídavý
 svařovací invertor – druh elektrického svářovacího zdroje poskytující stejnosměrný svařovací proud
 hradlo NOT – druh logického členu, součást elektronických logických obvodů v informatice